Remaucourt (Aisne)
 Remaucourt (Ardenas)